Franciaország
Oradour, település Franciaországban, Cantal megyében
Oradour, település Franciaországban, Charente megyében
Oradour-Fanais, település Franciaországban, Charente megyében
Oradour-sur-Glane, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Oradour-Saint-Genest, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Oradour-sur-Vayres, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében